Le complot des poudres peut désigner plusieurs complots ou conspirations impliquant des tentatives de détournement de munitions :

 la conspiration des Poudres, en Angleterre, sous le règne de Jacques  d'Angleterre, visant à assassiner le roi ;
 le complot des poudres, en France, en 1835,  visant à s’emparer de munitions pour des insurrections futures.